Dominique Plancke (né en 1957), homme politique français
Gabriel Plancke (1886-1954), homme politique français
Isabelle Plancke, nageuse française
Yolande Plancke, sprinteuse française